La saison 1958-1959 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la sixième saison consécutive.

Après un début de saison correct, le club héraultais va  s'engluer dans le ventre mou du classement pour terminer à la  du championnat sans jamais inquiéter les leaders.

En Coupe de France, les somistes vont chuter d'entrée avant de se faire humilier en Coupe Drago par le FC Grenoble (0-3).

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1958-1959 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier